Sheehy peut faire référence à : 
 Gail Sheehy (née en 1936), écrivaine, journaliste et conférencière américaine.
 Hanna Sheehy-Skeffington (1877-1946), suffragette et nationaliste irlandaise.
 Henry Sheehy Keating (1775-1847), militaire britannique.
 Melissa Sheehy-Richard, femme politique canadienne.
 Mikey Sheehy (né en 1954), joueur de football gaélique.
 Owen Sheehy-Skeffington (1909-1970), homme politique irlandais.
 Neil Sheehy (né en 1960), joueur canado-américain de hockey sur glace.
 Suzie Sheehy, physicienne australienne.
 Tim Sheehy (né en 1948), joueur américain de hockey sur glace.